Кактус има више значења:

 Кактус
 Кактус, Виверо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Кактус (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику